Bart Aernouts (veldrijder) (1982), Belgisch veldrijder.
 Bart Aernouts (triatleet) (1984), Belgisch triatleet.